Dit is de lijst van voetballers met aantal gespeelde wedstrijden voor Vitesse vanaf 1984, het jaar van de splitsing van Vitesse tussen betaald voetbal en amateurs.

De lijst toont iedere speler die minimaal één wedstrijd voor betaaldvoetbalclub SBV Vitesse heeft gespeeld, in de Eredivisie, Eerste divisie de nationale beker, nacompetitie of de verschillende Europese competities. De spelers zijn gerangschikt op het aantal competitiewedstrijden dat zij gespeeld hebben voor Vitesse. Ook wordt het eerste en laatste seizoen vermeld waarin zij actief waren voor Vitesse.

Deze lijst is bijgewerkt tot en met de wedstrijd sc Heerenveen - Vitesse, gespeeld op 28 januari 2023.

SBV Vitesse